Il doppio del torneo di tennis Open de Franche Comté 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Julien Boutter e Michaël Llodra che hanno battuto in finale Stefano Pescosolido e Vincenzo Santopadre 6-4, 66-7, 7-65.

Teste di serie 

 Thomas Shimada /  Myles Wakefield (quarti di finale)
 Petr Pála /  Pavel Vízner (semifinali)

 Tomáš Cibulec /  Leoš Friedl (quarti di finale)
 Jocelyn Robichaud /  Kyle Spencer (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open de Franche Comté 2000